Echinops bezeichnet:

 in der Botanik die Gattung der Kugeldisteln
 in der Zoologie die Gattung des Kleinen Igeltenreks